Manto-oja kan syfta på följande platser:

Finland 

 Manto-oja (vattendrag, lat 67,99, long 28,95), Lappland, 
 Manto-oja (vattendrag, lat 67,68, long 24,75), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar